Божо Јајчанин је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980[
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|0
|2
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|1
|3
|2
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Мала Јоле || /
|-
| 1956. || Под сумњом || Шибе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Смрт се одгађа до увече (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Ужичка република || Капетан Худсон, енглески официр за везу
|-
| 1976. || Ужичка република (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Повратак || Барба, капетан теретног брода
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Шјор Виско
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Шеф стражара у логору Керестинец
|}

Спољашње везе 
 
 Божо Јајчанин - биографија

Рођени 1928.
Умрли 2012.
Хрватски глумци
Југословенски глумци